Riccardo Riccò, coureur cycliste italien
 Riccò del Golfo di Spezia, commune de la province de La Spezia dans la région Ligurie en Italie